Gespaltene Persönlichkeit steht für:
 Schizophrenie, laienhafte Bezeichnung einer psychotischen Störung
 Dissoziative Identitätsstörung, laienhafte Bezeichnung einer dissoziativen Störung
 Gespaltene Persönlichkeit (Album), ein Album der Musiker Xavier Naidoo und Kool Savas

Siehe auch:
 Spaltung (Psychologie), ein psychologischer Abwehrmechanismus
 Persönlichkeit#Doppelte Persönlichkeit
 Alter Ego, Figur eines „anderen Ichs“